Катеринино — название населённых пунктов:

Россия 
 Катеринино — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Катеринино — деревня в Галичском районе Костромской области.